Slalom kan syfta på:

Sport 
 Slalom – en tävlingsgren i alpin skidsport, vattenskidor, skateboard och inlines
 Kanotslalom – en tävlingssport som går ut på att föra en kanadensare eller kajak på snabbast tid genom portar som hänger över banan
 Storslalom – en tävlingsgren i alpin skidsport

Datorspel 
 Slalom (datorspel) - ett sportspel utvecklat av Rare och ursprungligen utgivet av Nintendo 1986